
Кадир, Кадыр () — мужское имя арабского происхождения, в переводе с арабского означает «могущественный», «почетный». Распространено у мусульманских народов.

Аль-Кадир 
 одно из имён Аллаха, входит в число 99 имён Аллаха, переданных в хадисе от Абу Хурайры. Оно может применяться исключительно для обращения к Аллаху. Имя Аль-Кадир употребляется в Коране 9 раз. Имя Аль-Кадир имеет много значений, относящихся к понятию могущества Аллаха «Всемогущий», «Могущественный», «Всесильный». И сотворить из ничего и может уничтожить сущее; тот, кто может создать бытие из небытия и может превратить в небытие; делающий всё мудро.

Абдул-Кадир 
 двусоставное мужское имя арабского происхождения. Имя Абдул-Кадир состоит из двух слов Абд (слуга, раб) и аль-Кадир (Могущественный), в переводе с арабского означающее «слуга Могущественного», «раб Всемогущего».

Фамилии 
 Кадиров
 Кадыров

Примечания 

Имена арабского происхождения
Мужские имена
Арабские имена